Колдовство 4: Девственное сердце () — четвёртый фильм из серии фильмов ужасов под названием Колдовство, дистрибьюцией которого занималась Troma Entertainment, а продюсированием Vista Street Entertainment. Премьера в США состоялась 11 июня 1992 года, а в Германии 25 марта 1993. Является сиквелом фильма Колдовство 3: Поцелуй смерти и приквелом к фильму Колдовство 5: Танец с Дьяволом.

Сюжет 
Уилл Спаннер - сын могущественного колдуна, родители которого умерли, как показано в первом фильме. Спаннер неохотно использует свое унаследованное могущество, поскольку он пытается вести нормальную жизнь в качестве адвоката в Лос-Анджелесе. Спаннер сам является сильным колдуном, хотя он боится, что использование его способностей заставит его подчиниться своей темной стороне. 

Спаннер защищает Питера Уайлда, который обвиняется в убийстве своей подруги, и после встречи в стрип-клубе он влюбляется в  девушку по имени Белладонна. Спаннер начинает расследование дела сам. Девушка была фактически убита сумасшедшим убийцей со связями с музыкальным клубом. Белладонна также работает в музыкальном клубе, где музыканты продают свои души владельцу клуба - Сантаре в обмен на обещанную славу. Сантара скрывает, что он-сын Сатаны. Белладонна является агентом Сантары, и пока она не продала свою душу, она находится в плену. Также помощь Спаннеру в его расследовании оказывает сестра обвиняемого убийцы, Лили Уайлд.

Связь с предыдущими фильмами 
В данном фильме Уильям Спаннер является частным адвокатом, в отличие от предыдущего, где он был помощником окружного прокурора. Он упоминает, что его предыдущее участие в деле о сверхъестественном было около трех лет назад, следовательно делаем вывод что с момента действий предыдущего фильма прошло 3 года. Повествование в фильме ведётся от лица самого Спаннера, что является уникальным для этой франшизы. Это последний фильм серии где Уильяма играет Чарльз Соломон, в последующих фильмах его играют уже другие актёры. Клуб называется «Ковен», и Спаннер утверждает, что слышал о нём раньше. Один персонаж утверждает, что был братом Спаннера в предыдущей жизни, но это больше не упоминается в последующих фильмах.

Критика 
Фильм получил в основном отрицательные отзывы критиков.

Слоган фильма "Эротично и страшно" (англ.«Erotic and frightening»), но  TV GUIDE не нашел фильм ни сексуальным, ни страшным, а вместо этого назвал его проходным детективом, плохо написанным даже по малобюджетным стандартам.

AV Film club обнаружил, что фильм имеет много общего с «Синим бархатом» и что это была смесь фильмов нуар и ужасов, но отметил, что диалоги были плохо написаны.

Что касается Man's Number, он оценил напряжение, но мало, заявив: "здесь нет признаков компетентности ни в одном отделе. Сценарий и режиссура ужасны, это один уродливый фильм с точки зрения чистой мутности визуальных и звуковых эффектов, действие смехотворно плохо, временами  невозможно уследить за событиями”.

По состоянию на март 2018 года фильм имеет рейтинг свежести 7% на Rotten Tomatoes.

В Creature Feature фильму дали 3 звезды из пяти.

В рецензии сайта Кино под углом сказано что фильм имеет общие моменты с фильмом Сердце ангела, объясняется это тем что там главный герой точно также брел, не зная куда, и искал неизвестно что.

Фильм имеет рейтинг 3.05 на OFDb.

В ролях 
 Чарльз Соломон — Уильям Спэннер
 Джули Стрэйн — Белладонна
 Клив Пирсон — Сантара
 Лиза Джей Хэррингтон — Лили Уаилд
 Джейсон O'Галигар — Гал
 Эрол Лэндис — лейтенант Говис
 Ориэн Ричман — Пит Уалд
 Сансет Томас — Нора Брекенридж
 Джейсон Блэк — Альб
 Дэвид Э. Армстронг — вышибала
  — менеджер КСТН

Производство 
Визуальными эффектами занималась компания William Mims Entertainment.

Технические данные 
 Аудио — Стерео
 Плёнка — 16 мм

Съемочная группа 
 Дэн Спикер — Постановщик трюков
 Уильям Мимс — Визуальные эффекты
 Тони Милер — Монтажер

Релиз 
Премьера на VHS в США состоялась 11 июня 1992 года.
Фильм был издан на DVD 19 августа 2003 года.

В других странах 
Премьера на VHS в Германии 25 марта 1993 (Madison Home Video).

См. также 
 Синий бархат
 Перемотай это!

Примечания

Ссылки 
Фильм на сайте Troma Entertainment
Фильм на сайте TV GUIDE
Фильм на сайте TMDb

Фильмы ужасов 1992 года
Фильмы Troma Entertainment
Фильмы на английском языке
Фильмы о ведьмах
Фильмы ужасов США
Фильмы-квадриквелы
Фильмы Джеймса Мерендино
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы о дьяволе
Фильмы о музыкантах
Независимые фильмы США
Фильмы о юристах
Фильмы-сиквелы